Анастаси́я Комаро́ва:
 Комарова, Анастасия Викторовна (род. 1975) — российская волейболистка.
 Комарова, Анастасия Дмитриевна (род. 1992) — казахстанская футболистка.